Aceasta este lista celor 527 comune din departamentul Bas-Rhin din Franța.

 (CUS) Comunitatea urbană Strasbourg, creată în 1966.
 (CAS) Comunitatea aglomerării Sarreguemines Confluences,  creată în 2002.

Bas-Rhin